Suszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie krasiłowskim
 Suszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie kaniowskim
 Suszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie kozelszczynskim
 Suszky – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim